Daniel Jarque González (n. 1 ianuarie 1983, Barcelona — d. 8 august 2009, Coverciano, Italia) a fost un jucător de fotbal spaniol, care a jucat pentru RCD Espanyol.

Cluburi

Palmares 
 1 Copa del Rey: 2006, cu RCD Espanyol.
 Locul 2 în UEFA Europa League: 2007, cu RCD Espanyol.
 O Cupă a Spaniei: 2006
 1 CE U-19 (2002)

Legături externe 
 Profilul jucătorului 

Fotbaliști spanioli
Nașteri în 1983
Decese în 2009
Decese prin stop cardiac